

Astronomia 
 4084 Hollis – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Hollis – census-designated place della Census Area di Prince of Wales-Hyder, Alaska
 Hollis – città della Contea di York, Maine
 Hollis – città della Contea di Hillsborough, New Hampshire
 Hollis – quartiere del Queens, borough di New York
 Hollis – capoluogo della Contea di Harmon, Oklahoma

Persone 
 Andy Hollis (...) – informatico e autore di giochi statunitense
 Damian Hollis (1988) – cestista statunitense con cittadinanza ungherese, figlio di Essie
 Essie Hollis (1955) – ex cestista statunitense
 John Hollis (1927-2005) – attore britannico
 Mark Hollis (1955-2019) – cantante, musicista e compositore britannico
 Patrice Hollis (1981) – modella statunitense
 Sam Hollis (1886-1942) – allenatore di calcio inglese
 Tommy Hollis (1954-2001) – attore cinematografico statunitense